Leveringhausen steht für:

 Leveringhausen (Balve), Ortsteil von Balve, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Leveringhausen (Sprockhövel), Ortsteil von Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Leveringhausen (Waltrop), Ortsteil von Waltrop, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen